CME — сокращение, имеющее следующие значения:
 Chicago Mercantile Exchange - Чикагская товарная биржа
 Central European Media Enterprises — восточноевропейская телекомпания
 Coronal mass ejection — корональный выброс массы

См. также 
Система многих единиц